Шлемм () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шлемм, Альфред (1894—1986) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал парашютных войск.
 Шлемм, Густав Адольф (1902—1987) — немецкий композитор и дирижёр.
 Шлемм, Фридрих (1795—1858) — немецкий врач, анатом, профессор берлинского университета.